Могитич — українське прізвище.

 Могитич Іван Романович (1933–2006) — народний архітектор України, син Могитича Романа.
 Могитич Роман Іванович:
 Могитич Роман Іванович (1890–1956) — народний учитель, поет, письменник.
 Могитич Роман Іванович (1955) — український архітектор, реставратор, син Могитича Івана, онук Могитича Романа.

Українські прізвища